Борова може бити:

 Борова (Пљевља), насељено место у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Борова (Ново Горажде), насељено место у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Борова (Лепосавић), насељено место у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија
 Борова (Сухопоље), насељено место у општини Сухопоље, Вировитичко-подравска жупанија, Република Хрватска 
 Борова (Трнава), насељено место у округу Трнава, Трнавски крај, Словачка Република
 Борова (Наход), насељено место у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Борова (Свитави), насељено место у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република